'Noah's Ark', che in lingua inglese significa Arca di Noè, può riferirsi a:

Cinema
Noah's Ark – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Fox Film Corporation
L'arca di Noè (Noah's Ark) – film del 1928 diretto da Michael Curtiz
L'arca di Noè (Father Noah's Ark) – film del 1933
Noah's Ark – cortometraggio d'animazione del 1959, candidato al premio Oscar
Noah's Arc: Jumping the Broom – film del 2008 diretto da Patrik-Ian Polk

Musica
Noah's Ark – album del 2005 dello CocoRosie
Noah's Arc (TV Series) OST – album della serie televisiva Noah's Arc

Televisione 
 L'arca di Noè (Noah's Ark) – film del 1999 diretto da John Irvin
Noah's Ark – serie televisiva statunitense del 1956
Noah's Ark – serie televisiva britannica del 1997
Noah's Arc – serie televisiva statunitense del 2005

Altro
Noah's Ark – videogioco

Pagine correlate
Arca di Noè
L'arca di Noè